Kamatella är ett släkte av svampar. Kamatella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Kamatella